Бабе:

 Бабе — посёлок в Германии
 Бабе — деревня в Словакии, в районе Вранов над Топльёу
  — озеро во Вьетнаме.
 Бабе — уезд во Вьетнаме.
 Бабе — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.

См. также 
Babe
Баба